Levinsenia är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av Mesnil 1897. Levinsenia ingår i familjen Paraonidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Havsborstmaskar
Levinsenia